Ма́ртин Ра́йхель (; ) — австрийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Австрии участник шести  (лучшее занятое место — восьмое в ), в составе смешанной сборной Австрии участник  (двадцать пятое место), в составе смешанной парной сборной Австрии участник  (заняли двадцать третье место). В составе юниорской кёрлинг-делегации Австрии участник зимних юношеских Олимпийских игр 2012; в составе юниорской мужской сборной Австрии участник  и шести первенств Европы по кёрлингу среди юниоров.

Играет в основном на позиции второго.

Является неоднократным чемпионом и призёром чемпионатов Австрии — за спортивную карьеру 7 раз становился чемпионом Австрии по кёрлингу среди мужчин, 2 раза чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных пар.

Достижения 
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), серебро (2013).
 : серебро (2011, 2020), бронза (2014, 2015, 2019).
 : золото (2019, 2020), бронза (2016).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончил Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца, физический факультет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу
Выпускники Инсбрукского университета